Zbrodnia w Ciepielowie 1939 – mord na polskich jeńcach wojennych we wrześniu 1939
 Zbrodnia w Starym Ciepielowie i Rekówce – mord na polskich rodzinach ukrywających Żydów